Roverella ist der Nachname folgender Personen:

 Aurelio Roverella (1748–1812), Kardinal
 Bartolomeo Roverella (1406–1476), Erzbischof von Ravenna und Kardinal
 Lorenzo Roverella († 1474), römisch-katholischer Prälat und Bischof von Ferrara
 Sismondo Filiasio Roverella (1475–1521), Erzbischof von Ravenna